Hygiea – planetoida o numerze katalogowym 10.

Zobacz też 
 Higieja (Hygea, Hygia, Hygieja) – w mitologii greckiej bogini i uosobienie zdrowia
 Rodzina planetoidy Hygiea